Street Fighter: The Movie kan syfta på:

 Street Fighter II: The Animated Movie – japansk animerad film från 1994
 Street Fighter II: The Animated Movie (datorspel) – TV-spel från 1995, baserat på den japanska animerade filmen med samma namn
 Street Fighter (film) – amerikansk spelfilm från 1994
 Street Fighter: The Movie (arkadspel) – arkadspel från 1995 baserat på den amerikanska filmen med samma namn
 Street Fighter: The Movie (konsolspel) – konsolspel från 1995 baserat på den amerikanska filmen med samma namn